Киниод:

 Киниод I — король пиктов (763—775).
 Киниод II — король пиктов в 842 году.